est la formule brute de plusieurs isomères.

 Furane
 2-furyl méthyl cétone ou 2-acétylfurane, numéro CAS 

 Benzènediol
 hydroquinone ou benzène-1,4-diol ou para benzènediol, numéro CAS 
 résorcine ou benzène-1,3-diol ou méta benzènediol, numéro CAS 
 pyrocatéchol ou benzène-1,2-diol ou ortho benzènediol, numéro CAS